Melloconcha är ett släkte av snäckor. Melloconcha ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Melloconcha